Vanya Mundim Sant'Anna (Rio Verde, 26 de março de 1944 - Mairiporã, 1 de junho de 2017) foi uma atriz e socióloga brasileira.

É a segunda mulher e viúva de Gianfrancesco Guarnieri. Casaram-se em 1965 e conheceram-se no Teatro de Arena de São Paulo, quando integravam o elenco de Tartufo, de Molière. Guarnieri era, na ocasião, casado com a atriz e jornalista Cecilia Thompson.

Vanya atuou com o Teatro de Arena nas peças Tartufo, Arena conta Zumbi (foto) e Arena conta Tiradentes. 

Vanya e Guarnieri ainda fizeram juntos Arena conta Zumbi e Arena conta Tiradentes. A partir de 1967, Vanya passou a trabalhar na profissão de socióloga. Tem três filhos: Cláudio Luís, Fernando Henrique e Mariana, e quatro netos, Mário Eduardo, Leo Prata, Luisa e João Antonio. 

2. 

Sociólogos do Brasil
Atrizes do Brasil
Naturais de Rio Verde